Володи́мир Степа́нович Га́вриш (*) — доцент кафедри Будівельних і меліоративних машин, Проректор НУВГП.

Біографія 

Гавриш Володимир Степанович Народився 3 січня 1954 року в Новоград-Волинському районі, Житомирської області.

Наукова діяльність 
У 1981 році з відзнакою закінчив Український інститут інженерів водного господарства за спеціальністю «Механізація гідромеліоративних робіт». Отримав кваліфікація «Інженер-механік».

В 1989 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Механізація сільськогосподарського виробництва» в Рязанському сільськогосподарському інституті ім. П. А. Костичева.

Працював асистентом, старшим викладачем на кафедрі «Будівельних і меліоративних машин».

З 1994 року доцент кафедри Будівельних і меліоративних машин.

В 1999 році переведений на новостворену кафедру експлуатації і ремонту машин.

З 01.09.09 р. — завідувач кафедри Е і РМ.

Автор більше 50 публікацій в наукових фахових виданнях та близько 10 методичних вказівок

Науково-педагогічний стаж — 31 рік

Нагороди 
Заслужений працівник освіти України.

Примітки

Джерела 
 Сайт НУВХТ

Уродженці Новоград-Волинського району
Кандидати технічних наук України